Piłka ręczna na igrzyskach boliwaryjskich – międzynarodowe zawody w piłce ręcznej rozgrywane w ramach igrzyskach boliwaryjskich od 2013 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści